Cet article compare les logiciels d'UML.

Général

Fonctionnalités

Références 

|UML